Cég
 cég, gazdasági szervezet
 Cég, kitalált szervezet a Szökés c. filmsorozatban
A cég
 A cég, John Grisham 1991-es regénye
 A cég (The Firm), 1993-as akcióthriller
 A cég (The Trust), 2003-as angol film
 A Cég – A CIA regénye (The Company), 2007-es történelmi minisorozat
 A cég (The Firm), 2012-es televíziós sorozat